Název Zliv má více sídel:
 Zliv, město v okrese České Budějovice
 Zliv (Libáň), část obce Libáň v okrese Jičín
 Zliv (Kácov), část obce Kácov v okrese Kutná Hora
 Zliv (Planá), část města Planá v okrese Tachov

Externí odkazy